Marat kan syfta på:

 Jean Paul Marat – fransk läkare och revolutionspolitiker (1743–1793)
  Marat, Puy-de-Dôme – kommun i Frankrike